Skud har flere betydninger:

 Etårsskud – den del af en plantes grenvækst, som er dannet i den indeværende vækstperiode
 Skudaffyring – affyring af et projektil 
 Et skud før midnat – en dansk film fra 1942
 Skarpe skud i Nyhavn – dansk/amerikansk film fra 1957
 Ekko af et skud – en dansk film fra 1970
 Et skud fra hjertet – en dansk film fra 1986

Se også
 Skudår – et år med 366 dage, dvs. en ekstra dag indskudt 
 Skuddag – 24. februar i et skudår
 Skudsekund – et ekstra sekund, der af og til indsættes i den borgerlige tidsregning
 Skuddramaet på Dawson College – skud mod studerende 13. september 2006
 Skudsikker vest – anvendes af politi og militær som beskyttelse mod skud
 Skudsmålsbog – en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres
 Skud kan også være et kvalificeret gæt eller en løs overslagsberegning.